McLain est un patronyme porté notamment par :

 Ellen McLain (1952-), chanteuse d'opéra et comédienne de doublage américaine ;
 Paula McLain (1965-), romancière américaine.

Toponyme 

 McLain (Mississippi)